Badminton wurde bei den Commonwealth Games 2010 im Siri Fort Sports Complex und Saket Sports Complex in Neu-Delhi gespielt. Die Wettkämpfe fanden vom 4. bis 14. Oktober 2010 statt. Es wurden fünf Einzelwettbewerbe und ein Mannschaftswettbewerb ausgetragen. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.

Austragungsort 
 Siri Fort Sports Complex – 5 Spielfelder und 3 Aufwärmfelder

Vorrunde 
  Alexander Pang -  Abraham Wogute: 21-6 / 21-14
  Nashfan Mohamed -  Doug Clark: 21-15 / 11-21 / 21-14
  Juma Muwowo -  Saheer Ramrakha: 21-16 / 17-21 / 21-18
  Edwin Ekiring -  Nasheeu Sharafuddeen: 21-6 / 21-17
  Dinuka Karunaratne -  Stephan Beeharry: 21-15 / 21-11
  Ola Fagbemi -  Matthew John Wilkinson: 21-15 / 21-10
  Jamie van Hooijdonk -  Nicholas Reifer: 21-11 / 21-15
  Patrick Ruto -  Daniel Aryee: 21-15 / 21-14
  Carl Baxter -  Wilson Tukire: 21-5 / 21-11
  Edicha Ocholi -  Solomon Mensah Nyarko: 21-19 / 17-21 / 21-10
  Garron Palmer -  James Eunson: 7-21 / 21-10 / 21-19
  Gareth Henry -  Steve Malcouzane: 21-19 / 21-19
  Kieran Merrilees -  Georgie Cupidon: 21-8 / 21-9
  Martyn Lewis -  Eli Mambwe: 21-19 / 21-16
  Charles Pyne -  Joe Wu: 21-18 / 21-18
  Kashyap Parupalli -  Michael Brownlee: 21-8 / 21-3
  Tony Stephenson -  Dakeil Thorpe: 21-8 / 21-7
  Lasitha Menaka -  Victor Munga Odera: 21-11 / 21-11
  David Snider -  Mohamed Ajfan Rasheed: 21-5 / 21-7
  Jeff Tho -  Mohamed Sarim: 21-10 / 21-12
  Jinkan Ifraimu -  Fred Gituku: 21-15 / 21-14
  Derek Wong Zi Liang -  Sahir Edoo: 21-12 / 21-6
  Kervin Ghislain -  Kashif Bernerd: 21-15 / 21-23 / 25-23
  Niluka Karunaratne -  Daniel Sam: 21-16 / 21-10
  Joseph Abah Eneojo -  Josh Green: 21-18 / 21-15
  Nicholas Kidd -  Ibraimo Mussagy: w.o.
  Brian Ssunna -  Zulficar Mussagy: w.o.
  Lee Chong Wei -  Alexander Pang: 21-11 / 21-10
  Juma Muwowo -  Nashfan Mohamed: 24-22 / 21-11
  Ashton Chen Yong Zhao -  Edwin Ekiring: 21-13 / 21-8
  Dinuka Karunaratne -  Nicholas Kidd: 21-19 / 21-14
  Chetan Anand -  Ola Fagbemi: 21-12 / 21-6
  Jamie van Hooijdonk -  Patrick Ruto: 21-18 / 21-18
  Carl Baxter -  Edicha Ocholi: 21-13 / 21-14
  Garron Palmer -  Gareth Henry: 21-16 / 12-21 / 21-15
  Kieran Merrilees -  Martyn Lewis: 21-9 / 21-11
  Kashyap Parupalli -  Charles Pyne: 21-5 / 21-12
  Lasitha Menaka -  Tony Stephenson: 21-7 / 21-19
  Muhammad Hafiz Hashim -  David Snider: 21-12 / 21-13
  Jeff Tho -  Brian Ssunna: 21-6 / 21-10
  Derek Wong Zi Liang -  Jinkan Ifraimu: 21-11 / 21-16
  Niluka Karunaratne -  Kervin Ghislain: 21-9 / 21-8
  Rajiv Ouseph -  Joseph Abah Eneojo: 21-8 / 21-10

Endrunde

Endstand

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse
 thecgf.com

Badminton
2010 Herreneinzel
Badminton 2010
Badmintonwettbewerb in Delhi